El balancín peut correspondre à plusieurs œuvres dont :
 El balancín, un carton pour tapisserie réalisé par Francisco de Goya vers 1780 ;
 El balancín, un carton pour tapisserie réalisé par Francisco de Goya vers 1792 ;
 El balancín de Iván, court métrage réalisé par Darío Stegmayer en 2002.